

Geografia 
 Italia
 Elmas – comune della città metropolitana di Cagliari in Sardegna

Persone 
 Eljif Elmas – calciatore macedone, centrocampista
 Ferdi Elmas – calciatore turco, nato nei Paesi Bassi, attaccante